Solas:

 SOLAS - международная конвенция по охране человеческой жизни на море
 Solas - музыкальная группа
 Солас, Умберто (1941—2008) — кубинский кинорежиссёр.